La Época kan syfta på:

 La Época (Madrid) – tidskrift utgiven i Madrid (1849-1936)
 La Época (Buenos Aires) – tidskrift utgiven i Buenos Aires (1916-1983)
 La Época (Chile) – tidskrift utgiven i Santiago de Chile (1987-1998)

Se även 
 Época